Le mot café peut avoir plusieurs significations.

Un type de café 
 Le café est la graine du caféier, arbuste du genre Coffea, et boisson psychoactive obtenue à partir de ces graines.
 Le café turc est une préparation particulière du café.
 Le café liégeois est un dessert à base de café.
 Le café de paysan (en néerlandais : Boerenkoffie) est un boisson frisonne chaude et alcoolisée contenant du café.

Un établissement commercial 
 Un café est un débit de boissons où l'on sert du café, entre autres consommations.
 Un café-concert, un café-théâtre et un café-théâtre d'improvisation sont des lieux où l'on mange en assistant a un spectacle.
 Un cybercafé est un lieu ou l'on peut obtenir un accès a internet.
 Un manga café est à l'origine un café où on peut lire des mangas en libre-service au Japon.
 Un anti-café est  un lieu qui propose un espace de travail, de la nourriture et des boissons, et où les clients ne paient que pour le temps qu'ils y passent.

Un film

Un mouvement culturel 
 La culture des cafés est un mouvement culturel d'intellectuels européens qui, à partir du , entraîna un essor culturel en arts et en philosophie.

Une émission de télévision 
 Thé ou café est une émission de France Télévisions, animée par Catherine Ceylac depuis le .
Un café avec est un feuilleton télévisé sénégalais de 2011.

Divers 
 Un café philosophique, ou « café philo », est une discussion philosophique ouverte à tous, organisée dans un café ou dans un autre lieu public.
 Un café scientifique est une rencontre non-formelle de vulgarisation et débat scientifique ouverte à tous, organisée dans un café ou dans un autre lieu public.
 La couleur café.
 Café, un joueur de futsal brésilien.

Toponyme 
 El Café est l'une des 8 paroisses civiles de la municipalité d'Acevedo dans l'État de Mérida au Venezuela.

Patronyme 
 Daniel Caffé (1756-1815), peintre allemand